Golem
Ou ainda:
Golem (Castlevania)
Golem (Pokémon)
Golem (jogo eletrônico)

Localidades

Golem (Kavajë)
Golem (Lushnjë)